Lasar Borissowitsch Salkind (russisch ) (* 2. Januar 1886 in Charkow; † 25. Juni 1945 in Komsomolsk am Amur) war ein sowjetischer Schachkomponist.

Angaben zur Biografie 
Salkind war von Beruf Betriebswirt. Während der Stalin-Ära wurde er im Jahr 1931 in einen Menschewiki-Prozess verwickelt und zu acht Jahren Haft verurteilt. Er starb in der Verbannung, wurde später posthum rehabilitiert.

Schachkomponist 
Salkind war von 1913 bis 1916 Redakteur der Problemkolumne in Schachmatny Westnik und von 1922 bis 1929 in Schachmaty. Darüber hinaus war er Vorsitzender der Kommission für Probleme und Studien im gesamtrussischen Schachverband. Er schuf mehr als 500 Schachkompositionen, wovon sechzig in nationalen und internationalen Turnieren ausgezeichnet wurden.

Lösung:
1. c7–c8T! Ta5–a4
2. Tc8–d8 Ta4–d4
3. Td8xd4 beliebig
4. Td4–d1 matt
1. … Ta5xb5
2. Tc8–e8 Tb5–e5
3. Te8xe5 beliebig
4. Te5–e1 matt
1. … Ta5–a6
2. Tc8–f8 Ta6–f6
3. Tf8xf6 beliebig
4. Tf6–f1 matt
1. … Ta5xa7
2. Tc8–g8 Ta7–g7
3. Tg8xg7 beliebig
4. Tg7–g1 matt

Literatur 
 Anatoli Jewgenjewitsch Karpow u. a.: Schach – enzyklopädisches Wörterbuch, Sowjetskaja enzyklopedija, Moskau 1990, S. 126, ISBN 5-85270-005-3 (russisch)

Geboren 1886
Gestorben 1945
Mann
Sowjetbürger
Schachkomponist